Lyndon Baines Johnson, president dels Estats Units
 LeBron James, jugador de bàsquet professional estatunidenc